Die Provinzwahlen in den Niederlanden 2019 fanden am 20. März 2019 statt. Es wurden hierbei die Parlamente der zwölf Provinzen der Niederlande gewählt.

Am gleichen Tag wurden auch die Verwaltungen der Waterschappen gewählt, in den Karibischen Niederlande die Inselräte die Wahlmännerkollegien für die Erste Kammer.

Am 27. Mai wählen der Abgeordneten der neu gewählten Provinzparlamente die Mitglieder der Ersten Kammer.

Ausgangslage 

Bei den letzten Provinzwahlen im Jahr 2015 konnte die konservativ-liberale VVD jeweils die höchste Stimmzahl erlangen. In den Provinzen Fryslân, Limburg, Overijssel und Zeeland ging die christdemokratische CDA als Wahlsieger hervor. In den übrigen Provinzen, Groningen und Utrecht, gewannen die sozialistische SP beziehungsweise die linksliberale D66. Die landesweite Wahlbeteiligung lag bei 47,76 Prozent.

Wahlrecht 
Wahlberechtigt sind alle niederländischen Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und in der Provinz leben, wo die Wahl erfolgt.

In den Provinzen waren abhängig von der Einwohnerzahl 39 bis 55 Abgeordnete zu wählen. Das Wahlsystem entspricht weitgehend dem für die Wahl zur Zweiten Kammer. Die Sitze werden ohne Sperrklausel nach dem D’Hondt-Verfahren verteilt.

Parteien 

Folgende Parteien kandidierten landesweit:
 VVD
 PvdA
 CDA
 SP
 PVV
 D66
 ChristenUnie (in Noord-Brabant gemeinsame Liste mit SGP)
 GroenLinks
 50PLUS
 Forum voor Democratie
 PvdD
 DENK

Nur in einzelnen Provinzen nahmen teil:
 SGP (kandidierte nicht in Groningen, Noord-Holland und Limburg, gemeinsame Liste mit ChristenUnie in Noord-Brabant)
 Sterk Lokaal (Drenthe)
 Onafhankelijke Partij Drenthe (Drenthe)
 Senioren Belang (Drenthe)
 Jezus Leeft (Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland)
 Respect! (Flevoland)
 Ouderen Politiek Actief (Flevoland)
 FNP (Friesland)
 Provinciaal Belang Fryslân (Friesland)
 Natuurlijk Fryslân (Friesland)
 Groninger Belang (Groningen)
 Partij voor het Noorden (Groningen)
 Lokaal-Limburg (Limburg)
 Lokaal Brabant (Noord-Brabant)
 Code Oranje (Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland), Lokale Partijen Gelderland/Code Oranje (Gelderland)
 Ouderen Appèl/Hart voor Brabant (Noord-Brabant)
 Senioren Brabant (Noord-Brabant)
 Ouderenpartij Noord-Holland (Noord-Holland)
 NIDA (Noord-Holland, Zuid-Holland)
 U26 Gemeenten (Utrecht)
 Partij voor Zeeland (Zeeland)
 Lokale Partijen Zuid Holland (Zuid-Holland)

Ergebnisse

Wahl der Ersten Kammer 
Die Mitglieder der Provinzparlamente wählen am 27. Mai 2019 die Mitglieder der neuen Ersten Kammer in geheimer Wahl nach Verhältniswahl. Da die Einwohnerzahlen der Provinzen im Verhältnis zur Zahl der Abgeordneten in den Provinzparlamenten sehr verschieden sind, werden die Stimmen mit Stimmwerten gewichtet. Der Stimmwert der Provinz wird berechnet, indem ihre Einwohnerzahl durch die Hundertfache Zahl der Mitglieder des Provinzparlaments geteilt wird. Im Übrigen ist das Wahlsystem fast identisch mit dem bei der Wahl zur Zweiten Kammer.

Erstmals haben auch die Karibischen Niederlande Einfluss auf die Sitzverteilung, der wegen der geringen Einwohnerzahl (etwa 25.000, gesamte Niederlande über 17 Millionen) jedoch sehr gering ist. Auf jeder der drei Inseln wurden Wahlmänner gewählt (auf Bonaire 9, auf Sint Eustatius und Saba jeweils 5), die wie die Mitglieder der Provinzparlamente an der Wahl der Ersten Kammer teilnehmen. Die Bestimmungen für die Stimmwerte gelten entsprechend.

Die Stimmwerte für 2019 sind:
 Groningen: 136
 Friesland: 151
 Overijssel: 246
 Flevoland: 102
 Gelderland: 377
 Utrecht: 274
 Noord-Holland: 519
 Zuid-Holland: 668
 Zeeland: 98
 Noord-Brabant: 463
 Limburg: 237
 Bonaire: 22
 Sint Eustatius: 6
 Saba: 4

Siehe auch 
 Politisches System der Niederlande
 Politische Parteien in den Niederlanden

Einzelnachweise

Weblinks 

 Vastgestelde uitslagen provinciale statenverkiezingen 2019. In: kiesraad.nl. Kiesraad, 25. März 2019 (niederländisch)

Wahl in den Niederlanden
Niederlande
Niederländische Geschichte (21. Jahrhundert)